El término Bandera de Mérida puede referirse a:

la bandera de Mérida, enseña del Estado Mérida, en Venezuela;
la bandera de Mérida, enseña de la ciudad de Mérida, capital del estado homónimo, en Venezuela;
la bandera de Mérida, enseña de la ciudad de Mérida, en España.